Абросово — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена в 6 км к северо-востоку от центра города Пскова (за Запсковьем) и в 12 км к востоку от волостного центра, деревни Писковичи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района